|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tokio (officieel Toray Pan Pacific Open) van 2004 vond plaats van 3 tot en met 8 februari 2004 in de Japanse hoofdstad Tokio. Het was de 21e editie van de Pan Pacific Open. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

De Bulgaarse Magdalena Maleeva bereikte de finale in beide disciplines, maar wist geen titel in de wacht te slepen.

Enkelspel 
De Amerikaanse Venus Williams was op grond van protected ranking als eerste geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waar zij verstek liet gaan wegens een onderbeenblessure.

De als tweede geplaatste titelverdedigster, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Bulgaarse Magdalena Maleeva in twee sets. Davenport wist voor de vierde keer het toernooi van Tokio op haar naam te schrijven. Het was haar 39e WTA-titel, de eerste van 2004. Zij won US$ 189.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Els Callens had zich via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel verschaft – daar reikte zij nog tot de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Jelena Bovina en Rennae Stubbs had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Stubbs slaagde erin, met Cara Black aan haar zijde, om haar titel te verlengen.

Het eerste reekshoofd, Martina Navrátilová en Lisa Raymond, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als derde geplaatste duo Cara Black en Rennae Stubbs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Jelena Lichovtseva en Magdalena Maleeva in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast twaalf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Australische Stubbs 42.

De Belgische Els Callens speelde samen met Daniela Hantuchová uit Slowakije – zij strandden al in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tokio 2004
Tokio